

Романкове, Романково — історична місцевість Кам'янського, колишнє запорозьке містечко на правому березі Дніпра

Романково — село в гміні Семпополь Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства